Klammeraffe steht für:
 Klammeraffen, eine Primatengattung
 umgangssprachlich das Sonderzeichen @, zum Beispiel in E-Mail-Adressen, siehe At-Zeichen
 umgangssprachlich/scherzhaft ein Heftgerät, Hefter von Heftklammern, Tacker, siehe Klammerentferner
 umgangssprachlich einen allzu anhänglichen Menschen, siehe Bindungstheorie